Varga Judit (1947–) atléta, távolugró (MTK, TFSE)
 Varga Judit (1969–) történész, muzeológus
 Varga Judit (1976–) Európa-bajnoki bronzérmes futóversenyző
 Varga Judit (1977–) kétszeres Emmy-díj jelölt díszlettervező, látványtervező, fallabdázó, snowboardos
 Varga Judit (1979–) zeneszerző, zongoraművész, egyetemi oktató
Varga Judit (1980–) jogász, igazságügyi miniszter